Leiterli steht für:

 die höchste Erhebung des Betelbergs im Berner Oberland
 Räuberleiter (schweizerdeutsch)